Spagna
 Vallbona – quartiere di Barcellona, nel distretto di Nou Barris
 Vallbona d'Anoia – comune della provincia di Barcellona
 Vallbona de les Monges – comune della provincia di Lleida